Grand Prix Europy 2009 było drugą eliminacją zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza miała miejsce 9 maja, na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zawody wygrał Jason Crump.

Pozycje startowe 
Jarosław Hampel otrzymał dziką kartę na to Grand Prix. Damian Baliński i Janusz Kołodziej zostali nominowani jako rezerwa toru.
Oficjalna lista startowa, numery zostały rozlosowane 8 maja.

  (6) Leigh Adams
  (5) Hans N. Andersen
  (1) Nicki Pedersen
  (9) Scott Nicholls
  (11) Chris Harris
  (16) Jarosław Hampel
  (8) Rune Holta
  (12) Kenneth Bjerre
  (10) Fredrik Lindgren
  (15) Emil Saifutdinov
  (3) Tomasz Gollob
  (14) Sebastian Ułamek
  (7) Andreas Jonsson
  (4) Greg Hancock
  (2) Jason Crump
  (13) Grzegorz Walasek
  (17) Damian Baliński
  (18) Janusz Kołodziej

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po dwóch Grand Prix

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Europa
2009
2009 w polskim sporcie
Sport w Lesznie